Electra Heart — второй студийный альбом уэльской певицы Марины Диамандис, известной как Marina and the Diamonds. Альбом был выпущен 27 апреля 2012 года лейблами 679 Artists и Atlantic Records.

Альбом дебютировал под #1 в чарте UK Albums Chart, а продажи в первую неделю составили 21 358 копий.

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер
  ремиксер

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы Atlantic Records
Концептуальные альбомы
Альбомы Elektra Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Марины Диамандис
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke